Zernitzsch bezeichnet:

 Zschernitzsch (Altenburg), Stadtteil der Stadt Altenburg, Thüringen
 Zschernitzsch (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln, Thüringen